Obârșia se poate referi la:
 Moldova
 Obârșia, Bacău
 Muntenia
 Obârșia, Vâlcea
 Oltenia
 Obârșia, Gorj
 Obârșia, Olt
 Transilvania
 Obârșia (Óborsa), Arad

Vezi și 
 Obârșie, sat în județul Mureș
 Obârșa (Obersia), sat în județul Hunedoara
 Obârșeni (dezambiguizare)

Toponime românești